Gana, une commune du Burkina Faso
Gana, une commune du Cameroun
Gana, une localité polonaise

Lilia Gana (née en 1989), escrimeuse algérienne